Casero ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Casero (* 1972), spanischer Radrennfahrer
 Rafael Casero (* 1976), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Caseros